Kim Kwang-min ist der Name folgender Personen:

* Kim Kwang-min (Fußballtrainer) (* 1962), nordkoreanischer Fußballtrainer
 Kim Kwang-min (Fußballspieler) (* 1985), südkoreanischer Fußballspieler